Treviranus ist der Familienname folgender Personen: 

 Georg Treviranus (1788–1868), deutscher reformierter Geistlicher, Person der Erweckungsbewegung
 Gottfried Treviranus (1891–1971), deutscher Reichsminister
 Gottfried Reinhold Treviranus (1776–1837), deutscher Arzt und Naturforscher
 Ludolf Christian Treviranus (1779–1864), deutscher Botaniker
 Ludwig Georg Treviranus (Theologe) (1676–1757), deutscher Theologe und Schriftsteller 
 Ludwig Georg Treviranus (1790–1869), deutscher Mechaniker und Ingenieur
 Ofisa Treviranus (* 1984), samoanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Treviranus-Medaille